Суне Эрикссон (; 19 марта 1939, Финляндия) — политик Аландских островов; с 1988 по 1991 годы — премьер-министр правительства Аландов.

Биография 
Родился 19 марта 1939 года в Финляндии.

С 1979 по 1999 годы — депутат Парламента Аландских островов, а с 1988 по 1991 годы — премьер-министр правительства Аландских островов.

С 1995 по 1999 годы — первый вице-спикер, а с 1999 по 2000 годы — спикер парламента Аландов.

С 2001 по 2003 годы — министр социальных дел и окружающей среды Аландских островов.

Примечания

Ссылки 
 Страница Суне Эрикссона на сайте Парламента Аландов 

Премьер-министры Аландских островов